Sanica est un toponyme qui peut désigner :
la Sanica, une rivière de Bosnie-Herzégovine, affluent gauche de la Sana ;
Sanica, une localité de Bosnie-Herzégovine située dans la municipalité de Ključ, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.